Сері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 35 км на південний захід від Орлеана, 23 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 416,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сері на сайті французького Національного інституту географії
 Сері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сері на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер